Josefína Bádenská, plným jménem německy Josephine Friederike Louise von Baden (21. října 1813, Mannheim – 19. června 1900, Sigmaringen), byla rodem bádenská princezna a sňatkem kněžna von Hohenzollern-Sigmaringen.

Biografie 
Josefina se narodila jako dcera velkovévody Karla Ludvíka Fridricha Bádenského a jeho manželky Stéphanie Louise de Beauharnais, hraběnky von Beauharnais.

Po smrti jejího otce v roce 1818 převzal nad Josefínou a její sestrou Marií poručnictví Sigmund von Gemmingen-Hornberg zu Treschklingen.

21. října roku 1814 se Josefina v Karlsruhe provdala za Karla Antona von Hohenzollern-Sigmaringengen, syna a následníka knížete Karla von Hohenzollern-Sigmaringen a princezny Antoinette Murat, neteře napoleonského maršála Joachima Murata. Z jejich manželství vzešlo šest potomků, čtyři synové a dvě dcery:

 1. Leopold (22. 9. 1835 Krauchenwies – 8. 6. 1905 Berlín), hlava švábské větve Hohenzollernů od roku 1885 až do své smrti
 ⚭ 1861 infantka Antonie Portugalská (17. 2. 1845 Lisabon – 27. 12. 1913 Sigmaringen)
 2. Stefanie (15. 7. 1837 Krauchenwies – 17. 7. 1859 Lisabon) ,podlehla záškrtu
 ⚭ 1858 Petr V. Portugalský (16. 9. 1837 Lisabon – 11. 11. 1861 tamtéž), král Portugalska a Algarve od roku 1853 až do své smrti
 3. Karel I. (20. 4. 1839 Sigmaringen – 10. 10. 1914 Peleș), v letech 1866–1881 rumunský domnitor, 1. rumunský král od roku 1881 až do své smrti
 ⚭ 1869 Alžběta zu Wied (29. 12. 1843 Neuwied – 2. 3. 1916 Bukurešť)
 4. Anton (7. 10. 1841 Sigmaringen – 6. 8. 1866 Dvůr Králové nad Labem), zemřel na následky zranění, které utrpěl v bitvě u Hradce Králové, svobodný a bezdětný
 5. Fridrich (25. 6. 1843 Inzigkofen – 2. 12. 1904 Mnichov)
 ⚭ 1879 Luisa z Thurnu a Taxisu (1. 6. 1859 Dischingen – 20. 6. 1948 Sigmaringen)
 6. Marie (17. 11. 1845 Sigmaringen – 26. 11. 1912 Brusel)
 ⚭ 1867 Filip Belgický (24. 3. 1837 Laken – 17. 11. 1905 tamtéž), flanderský hrabě

Josefina zemřela v Sigmaringen roku 1900 v požehnaném věku 86 let.

Zajímavost 
Podle legendy měla být mladší sestrou Kašpara Hausera, údajně jako kojence uneseného bádenského následníka, který byl ve zbědovaném stavu nalezen o šestnáct let později.

Tituly, oslovení a vyznamenání

Tituly a oslovení 
 21. října 1813 – 21. října 1834: Její Velkovévodská Výsost princezna Josefína Bádenská
 21. října 1834 – 27. srpna 1848: Její Velkovévodská Výsost dědičná princezna hohenzollernsko-sigmaringenská
 27. srpna 1848 – 3. září 1869: Její Královská Výsost princezna hohenzollernsko-sigmaringenská
 3. září 1869 – 2. června 1885:Její Královská Výsost princezna hohenzollernská
 2. června 1885 – 15. února 1893: Její Královská Výsost Josefína, princezna hohenzollernská
 15. února 1893 – 19. června 1900: Její Královská Výsost princezna vdova hohenzollernská

Vyznamenání 
 Řád Luisin

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 http://thepeerage.com/p10580.htm#i105800
 

Zähringenové
Narození v roce 1813
Narození 21. října
Narození v Mannheimu
Úmrtí v roce 1900
Úmrtí 19. června
Úmrtí v Sigmaringenu
Ženy